Мандраго́ра:

 Мандрагора () — растение, род многолетних трав семейства Паслёновые.
 Мандрагора лекарственная, также весенняя или осенняя () — вид рода Мандрагора.
 Мандрагора (мифология) или альраун — средневековое мифическое существо.
 «Мандрагора» () — пятиактная комедия Никколо Макиавелли (1518; премьера в 1526, Флоренция). Её интерпретации:
 «Мандрагора» — опера Игнаца Вагхальтера (1914, Немецкая опера, Берлин).
 «Мандрагора» — опера Марио Кастельнуово-Тедеско (; премьера в , театр Ла Фениче).
 «Мандрагора» — опера Ивана Евтича (Белград, 2009).
 «Мандрагора» — чёрно-белая кинокомедия Альберто Латтуада (Италия—Франция, 1965).
 Мандрагора, Роландо (род. 1997) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Пескара».